Ophiomastus satellitae är en ormstjärneart som beskrevs av Tommasi och Cordélia Luiza Abreu 1974. Ophiomastus satellitae ingår i släktet Ophiomastus och familjen fransormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fransormstjärnor
satellitae